Провинция Чаньяраль  () — провинция в Чили в составе области Атакама. Административный центр — Чаньяраль.

Провинция административно разделена на 2 коммуны.

Территория — 24 436,2 км². Численность населения — 26 144 жителя (2017). Плотность населения — 1,07 чел./км².

Административный центр — город Чаньяраль.

География 
Провинция расположена на севере области Атакама.

Провинция граничит:
 на севере — с провинцией Антофагаста,
 на востоке — с провинцией Катамарка (Аргентина),
 на юге — с провинцией Копьяпо.
На западе провинции — побережье Тихого океана.

Административное деление 
Провинция административно разделена на 2 коммуны:
 Чаньяраль. Административный центр — Чаньяраль.
 Диего-де-Альмагро. Административный центр — Диего-де-Альмагро.

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2017 г.  Национальным институтом статистики (INE),  население провинции составляет:

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Провинции Чили